Gradište je lahko:
 Gradište, Bela Palanka (Srbija)
 Gradište, Knjaževac (Srbija)
 Gradište, Merošina (Srbija)
 Gradište, Pirot (Srbija)
 Gradište, Vlasotince (Srbija)
 Gradište, Kutjevo (Hrvaška)
 Gradište (Hrvaška)